«Зодчий» (, ) — ежемесячный (с 1902 г. — еженедельный) архитектурный и художественно-технический журнал, издавался в Санкт-Петербурге с 1872 до 1924 гг.

История 
Журнал издавался органом Императорского Санкт-Петербургского Общества Архитекторов ежемесячно (с 1902 г. — еженедельно) с 1872 до 1924 гг.
Публиковал статьи по вопросам архитектуры, строительного искусства, технического образования, строительного законодательства, городского благоустройства, истории архитектуры, а также программы архитектурных конкурсов, сведения о художественно-технических выставках, отчёты общества и др. Инициатором издания и его первым редактором был архитектор И. С. Китнер, в 1905 - 1917 гг. он был председателем Санкт-Петербургского общества архитекторов. В 1892 - 1895 гг. редактором журнала состоял Леонтий Николаевич Бенуа. В 1881 — 1903 выходило еженедельное приложение «Неделя строителя». 

В 1884 издан сборник конкурсных проектов храма Воскресения Христова на месте покушения на жизнь императора Александра II. В 1903 году для подписчиков было издано бесплатное дополнение к журналу «Систематический указатель рисунков и статей, помещённых в журнале с 1892 по 1901 год».

Редакторы 
 Иван Александрович Мерц (1872 — 1875)
 ?
 Граф Николай Иванович де Рошфор (1878 — 1881)
 ?
 Леонтий Николаевич Бенуа (1892 — 1895)
 В. В. Эвальд (1896)

Сотрудники 
 Иван Александрович Мерц (1834 — 1876) — инженер-архитектор, первый редактор.
 Иероним Севастьянович Китнер (1839 — 1929) — петербургский архитектор, представитель «кирпичного стиля».
 Эвальд Виктор Владимирович (1860 — 1935) — российский учёный, специалист в области строительных материалов.
 Граф Николай Иванович де Рошфор (1846 — 1905) — русский архитектор, инженер и теоретик архитектуры.
 Михаил Фёдорович Гейслер (1861 — 1930) — русский архитектор, составитель «Строительного адреса-календаря», редактор журнала.
 Леонтий Николаевич Бенуа (1856 — 1928) — русский архитектор, член-основатель и почётный председатель Общества архитекторов-художников, редактор журнала.
 Граф Павел Юльевич Сюзор (1844 — 1919) — выдающийся русский архитектор, академик архитектуры, принимал участие в издании журнала.
 Мариан Марианович Перетяткович (1872 — 1916) — русский архитектор и преподаватель, состоял в редакционном совете журнала.

Адреса в Петербурге 
Редакция и контора: Набережная р. Мойки, 83.

Примечания

Ссылки 
Журнал «Зодчий» в электронном фонде Российской Национальной Библиотеки

Журналы по алфавиту
Журналы Российской империи
Журналы по архитектуре
Журналы на русском языке в дореформенной орфографии
Печатные издания, возникшие в 1872 году
Печатные издания, закрытые в 1924 году
Петербургское общество архитекторов